Сикким:

 Сикким — не имеющий выхода к морю индийский штат.
 Сикким — княжество с 1642 по 1975 год в Восточных Гималаях.
 Сиккимский язык — язык Северного Сиккима и Бутана.
 «Сикким» (1971) — фильм индийского телережиссёра Сатьяджита Рея, снят с проката в Индии за прославление монархии в Гималайском королевстве. Запрет на его показ в Индии был отменён в 2004 году.

Примечания